The Wrestler steht für:

 The Wrestler (1974), US-amerikanischer Film von Jim Westerman
 The Wrestler – Ruhm, Liebe, Schmerz, US-amerikanischer Film von Darren Aronofsky (2008)
 The Wrestler (Lied), Titellied des Films von Bruce Springsteen